Серге́й Перо́в:
 Перов, Сергей Николаевич (1916—1978) — советский партийный работник, участник Великой Отечественной войны.
 Перов, Сергей Степанович (1889—1967) — советский биохимик, профессор, академик ВАСХНИЛ, доктор химических наук.